Christian Papke ist der Name folgender Personen:

* Christian Papke (Theologe) (1634–1694), schwedischer Theologe und Geistlicher, Bischof von Lund 
 Christian Papke (Regisseur) (* 1974), deutscher Regisseur und Dramaturg